

События 
 Консул Веттий Агорий Василий Маворций.
 1 апреля — Юстиниан I назначен августом и соправителем Юстина I.
 1 августа — смерть Юстина. Юстиниан I стал полноправным императором Византии.
 527, август — 565, ноябрь — император Византии Юстиниан I Великий, Флавий Пётр Савватий (ок. 482—565, ноябрь).
 527—531 — война Византии с Персией. Византийскими войсками командовал Велизарий (ок. 505—565).
 Восстание Гэ Жуна в Хэбэе. Эрчжу Жун разбил Гэ Жуна.

Скончались 

 1 августа — Юстин I, византийский император.
 Дуб Гилках — король Мунстера.
 Илланн мак Дунлайнге — король Лейнстера.
 Ли Даоюань — китайский географ времен империи Северная Вэй.
 Юст Уржельский — первый известный из исторических источников епископ Уржеля.

См. также